Zapasy na Igrzyskach Śródziemnomorskich 1991 odbywały się w dniu 6 lipca w Atenach.

Tabela medalowa

Wyniki mężczyźni

styl wolny

styl klasyczny

Bibliografia 
 
 Dane na foeldeak.com

Igrzyska Śródziemnomorskie 1991
Zapasy na igrzyskach śródziemnomorskich
1991 w zapasach
Zapasy w Grecji